Der Hochsprung der Männer bei den Leichtathletik-Weltmeisterschaften 1987 wurde am 5. und 6. September 1987 im Olympiastadion der italienischen Hauptstadt Rom ausgetragen.

In diesem Wettbewerb wurde die Silbermedaille wegen des Gleichstand zweier Athleten auch nach Anwendung der Fehlversuchsregel zweimal vergeben. Den geteilten zweiten Platz belegten zwei Hochspringer aus der Sowjetunion Weltmeister wurde der schwedische Olympiazweite von 1984 und Weltrekordinhaber Patrik Sjöberg. Die beiden Silbermedaillen gingen an Titelverteidiger Hennadij Awdjejenko und den amtierenden Europameister Igor Paklin.

Rekorde

Bestehende Rekorde

Rekordverbesserung 
Der WM-Rekord wurde im Finale am 6. September von allen drei Medaillengewinnern um sechs Zentimeter auf 2,38 m verbessert:
 Patrik Sjöberg, Schweden
 Hennadij Awdjejenko, Sowjetunion
 Igor Paklin, Sowjetunion

Legende 
Kurze Übersicht zur Bedeutung der Symbolik – so üblicherweise auch in sonstigen Veröffentlichungen verwendet:

Qualifikation 
5. September 1987

34 Teilnehmer traten in zwei Gruppen zur Qualifikationsrunde an. Die Qualifikationshöhe für den direkten Finaleinzug betrug 2,29 m. Nachdem sechzehn Athleten 2,27 m übersprungen hatten, wurde nicht mehr weiter differenziert. Diese sechzehn Hochspringer (hellgrün unterlegt) bestritten das Finale am kommenden Tag.

Gruppe A

Gruppe B

Finale 
6. September 1987

Weblinks 
 IAAF World Championships in Athletics, 2nd IAAF World Championships in Athletics (englisch), abgerufen am 26. März 2020
 Men High Jump Athletics II World Championship Rome (ITA) 1987 auf todor66.com (englisch), abgerufen am 26. März 2020
 Ergebnisse im Statistics Handbook der IAAF zur WM 2019 in Doha, Men High Jump, Rome 1987 (PDF 10,3 MB, S. 159), englisch, abgerufen am 26. März 2020

Video 
 1987 Rome – World Championship – High Jump – Men auf youtube.com, abgerufen am 26. März 2020

Einzelnachweise und Anmerkungen 

Hochsprung der Manner